Municipio de Odessa hace referencia a varios artículos sobre municipios estadounidenses:

 Municipio de Odessa (condado de Hettinger, Dakota del Norte)
 Municipio de Odessa (condado de Ramsey, Dakota del Norte)
 Municipio de Odessa (condado de Edmunds, Dakota del Sur)
 Municipio de Odessa (condado de Jewell, Kansas)
 Municipio de Odessa (condado de Rice, Kansas)
 Municipio de Odessa (condado de Ionia, Míchigan)
 Municipio de Odessa (condado de Big Stone, Minnesota)
 Municipio de Odessa (condado de Buffalo, Nebraska)